Cletrac steht für:

 Cleveland Tractor Company, US-amerikanischer Schlepperhersteller
 Cletrac Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

CLETRAC